Gentileza — música de Marisa Monte
 Gentil (Rio Grande do Sul)
 Gentio

Desambiguações de topônimos